Віра Звонарьова була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Єлена Янкович виграла титул, перемігши у фіналі Марію Шарапову з рахунком 4–6, 6–3, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
DFS Classic 2007 Draw  (Archived 2009-05-16)

DFS Classic Singles
2007